Jahingiri bezeichnet:

Eshagh Dschahangiri
Siamak Jahangiri